Ива́н Кра́вченко:
 Кравченко, Иван Григорьевич (Крюковский; 1815—1885) — украинский кобзарь-бандурист.
 Кравченко, Иван Иванович (1920—1988) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.
 Кравченко, Иван Сергеевич (1902—1979) — белорусский советский историк, педагог, общественный деятель.
 Кравченко, Иван Степанович (1915—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 Кравченко, Иван Хотович (1921—1945) — танкист, Герой Советского Союза.
 Кравченко, Иван Яковлевич (1905—1942) — офицер, Герой Советского Союза.